Milhoux ist der Familienname folgender Personen:

 André Milhoux (* 1928), belgischer Automobilrennfahrer
 René Milhoux, belgischer Motorradrennfahrer